Mistrovství světa v hokejbalu žen 2007 bylo 1. mistrovství světa žen. Jednalo se o největší ženskou hokejbalovou akci roku 2007.

Základní část 
Konečná tabulka

Zápasy

Konečné pořadí 

Hokejbal v Německu
Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal v roce 2007